Тойрделбах (Тойррделбах; ) — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Тойрделбах ммак Мурхада мейк Бриайн (ок. 999—1014) — глава Дал Кайс, погиб в битве при Клонтарфе
 Тойрделбах Уа Бриайн — король Мунстера (1064—1086) и верховный король Ирландии (1072—1086)
 Тойрделбах Уа Конхобайр — король Коннахта (1106—1156) и верховный король Ирландии (1119—1156)
 Тойрделбах мак Руайдри О Конхобайр (ум. в 1239) — коннахтский принц
 Тойрделбах О Конхобайр — король Коннахта (1317—1318 и 1324—1342)